Список видів роду Козельці:

Список складений на основі даних сайту «Global Compositae Checklist», який містить 140 визнаних видів роду Козельці (Tragopogon) з родини Айстрових (Asteraceae), або Складноцвітих (Compositae).

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Примітки

Посилання 

 Tragopogon на сайті «International Plant Names Index» 
 Tragopogon на сайті «Plantsystematics» 
 Tragopogon на сайті «The Plant List»  
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Tragopogon&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results  
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=540926 
 Tragopogon на сайті «Vascular Tropicos» 

 
Козельці
Козельці